Onomàstica:
 Emília Lèpida (filla de Paul·le Emili Lèpid)
 Emília Lèpida (rebesneta d'August)
 Emília Lèpida (germana de Marc Emili Lèpid), filla de Lèpid el jove i la germana de Mani Emili Lèpid.
 Emília Lèpida (filla de Marc Emili Lèpid)